Дискография американского рэпера Messy Marv.

Альбомы

Сольные альбомы 

 1996: Messy Situationz
 1999: Death on a Bitch
 2001: Still Explosive
 2002: Turf Politics
 2004: DisoBAYish
 2004: Different Slanguages (под псевдонимом MessCalen)
 2004: The Block Files
 2004: The Still Explosive Project (под псевдонимом MessCalen)
 2005: Bandannas, Tattoos & Tongue Rings
 2005: Scrapers, Stunnas & White Tees (под псевдонимом MessCalen)
 2006: Hustlan.A.I.R.E.
 2006: Gettin' That Guac (под псевдонимом MessCalen)
 2006: What You Know bout Me?
 2006: What You Know bout Me? Part 2
 2008: Cake & Ice Cream
 2009: Cake & Ice Cream 2
 2009: The Tonite Show With Messy Marv
 2011: Kontrabrand
 2012: Cake & Ice Cream 3
 2013: Wake'n Dey Cook Game Up
 2017: Still Marked for death Vol. 1
 2017: Still Marked for death Vol. 2
 2017: Still Marked for death Vol. 3
 2017: Still Marked for death Vol. 4
 2017: Still Marked for death Vol. 5

Компиляции 

 2006: Draped Up and Chipped Out
 2006: The Features 2K6
 2007: Muzik Fo' Tha Taliban
 2007: Slangin' at the Corner Store
 2007: Filmoe Nation, Vol. 1
 2007: Filmoe Nation, Vol. 2
 2007: The Free Messy Marv Movement
 2007: Draped Up & Chipped Out, Vol. 2
 2008: Draped Up and Chipped Out, Vol. 3
 2009: Draped Up and Chipped Out, Vol. 4
 2009: The Best Of
 2010: The Shooting Range Part 1
 2010: The Shooting Range Part 2
 2010: Millionaire Gangsta
 2010: Thizz City
 2011: The Shooting Range Part 3
 2011: The Shooting Range Part 4
 2011: The Shooting Range Part 5
 2011: Goon Vitamins Vol. 1
 2011: Goon Vitamins Vol. 2
 2011: Goon Vitamins Vol. 3
 2012: The Definition Of Greed: Up All Night Hustlin Vol. 1
 2012: Shots Fired
 2012: A Hundred Planes

Совместные альбомы 

 1998: Explosive Mode (совместно с San Quinn)
 2002: Turf Thuggin (совместно с I-Rocc)
 2003: Bonnie & Clyde (совместно с Marvaless)
 2004: The Re-Up (совместно с I-Rocc)
 2006: Explosive Mode 2: Back In Business (совместно с San Quinn)
 2006: Explosive Mode 3: The Mob Gets Explosive (совместно с San Quinn, Husalah и The Jacka)
 2006: 100 Racks (совместно с Yukmouth)
 2006: The Infrastructure (совместно с Guce в составе Bullys wit Fullys)
 2007: Da Bidness (совместно с P.S.D. Tha Drivah & Keak Da Sneak)
 2007: Messy Slick (совместно с Mitchy Slick)
 2007: Guerilla Red (совместно с Prince Bugsy)
 2008: The Best Of Bullys Wit Fullys The Movement (совместно с Guce и Killa Tay в составе Bullys wit Fullys)
 2008: Fillmoe Hard Heads (совместно с JT The Bigga Figga и San Quinn)
 2009: Blow (совместно с Berner)
 2009: Tha 2nd & 3rd Letter (совместно с T-Nutty)
 2010: Blow: Blocks and Boat Docks (совместно с Berner)
 2010: Jonestown (совместно с Blanco и The Jacka)
 2010: Da Bidness Part 2 (совместно с P.S.D. Tha Drivah & Keak Da Sneak)
 2011: Atlantic City (with Melo)
 2011: Neighborhood Supastar 3 (совместно с Philthy Rich)
 2012: AM To The PM (совместно с Young Doe)
 2015: Good For Nothing (совместно с Berner)
 2015: Rubber Ducks & Gucci Duffles (совместно с DZ)
 2018: Explosive Mode 4 (совместно с San Quinn)
 2018: When you a threat you a target (совместно с Shill Mac)
 2018: Chow Time (совместно с Mozzy)

Микстейпы 

 2003 The Ko-Alition - Click Clack Gang Mixtape, Vol. 1
 2006: HollyHood The Mixtape
 2006: West Coast Gangsta, Vol. 16
 2008: A Hustlas Motivation Vol. 1 (под псевдонимом The Boy Boy Young Mess)
 2008: A Hustlas Motivation Vol. 2 (под псевдонимом The Boy Boy Young Mess)
 2008: A Hustlas Motivation Vol. 3 (под псевдонимом The Boy Boy Young Mess)
 2009: Prices on My Head: Thug Money on Ya Family, Vol. 1 (под псевдонимом The Boy Boy Young Mess)
 2009: Prices on My Head: Thug Money on Ya Family, Vol. 2 (под псевдонимом The Boy Boy Young Mess)
 2009: Highly Aggressive Vol. 1 (под псевдонимом The Boy Boy Young Mess)
 2010: Highly Aggressive Vol. 2 (под псевдонимом The Boy Boy Young Mess)
 2010: Nemmo: Paystyle Flow - No Pen Vol. 1 (под псевдонимом The Boy Boy Young Mess)
 2010: Nemmo: Paystyle Flow - No Pen Vol. 2 (под псевдонимом The Boy Boy Young Mess)
 2010: Skrillionaire
 2010: Urban Legend
 2011: Kokaine Ballads Frum My S550 (под псевдонимом The Boy Boy Young Mess)
 2012: Da New Frank Lukas Dat Neva Wore Da Mink Coat  (под псевдонимом The Boy Boy Young Mess)

Messy Marv Presents 

 2007 The Click Clack Gangs Gutta Mob - Gutta Or Nuttin
 2008 Royal HiniSS - Project Celebrities
 2011 Pittsburgh Philthy - Pittbull Vicious
 2012 Feva - Pay Da Fee
 2018: JocNation - Well Connected (совместно с San Quinn)

Примечания 

Хип-хоп-дискографии
Дискографии США